Vas canopi, vas usat a Egipte
 Vas canopi (etruscs), ossera etrusca
 Canopi, nom dels habitants de l'antiga ciutat egípcia de Canop.